Odostomia peasei är en snäckart. Odostomia peasei ingår i släktet Odostomia och familjen Pyramidellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
peasei